Ла лига сезоне 2003/04, 73. сезона од оснивања, почела је 30. августа 2003, а завршила се 23. маја 2004. године. У овој сезони, победила је Валенсија, којој је ово била 6. титула.

Завршна табела лиге 
Завршна табела Ла лиге за сезону 2003/04

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Статистика у сезони

Најбољи стрелци 

Прва лига Шпаније у фудбалу
Сезона 2003/04. у шпанском фудбалу